Маму () — город на юге центральной части Гвинеи, административный центр провинции Маму. Маму вырос как станция на железной дороге, ведущей из Конакри в Канкан. Является важным транспортным узлом. Абсолютная высота города — 737 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 88 203 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи